Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeremy Bates che ha battuto in finale Lionnel Barthez 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Renzo Furlan (secondo turno)
 Assente
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Chuck Adams (primo turno)

 Byron Black (primo turno)
 Hendrik Dreekmann (quarti di finale)
 Jörn Renzenbrink (quarti di finale)
 Henri Leconte (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1994